Дже́реми Сэ́мюел Пи́вен (; род. 26 июля 1965, Нью-Йорк) — американский актёр и кинопродюсер, обладатель премии «Золотой Глобус» в 2008 году и трёх премий «Эмми». Известен по роли Ари Голда в сериале «Красавцы».

Биография 
Родился на Манхэттене, Нью Йорк, в 1965 году в еврейской семье выходцев из Украины.

Впервые снялся в кинокомедии «Вдвоём», у режиссёра Эндрю Кьярамонте.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Дрейка
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета